Стейси Кемп (, в замужестве — Кинг; род. 25 июля 1988, Престон) — британская фигуристка, выступавшая в парном катании. В паре с Дэвидом Кингом становилась восьмикратной чемпионкой Великобритании (2006—2013) и участницей Олимпийских игр (2010, 2014).

Кемп начала заниматься фигурным катанием в 1995 году. В четырнадцать лет образовала спортивную пару с Дэвидом Кингом, с которым выступала на протяжении всей карьеры. С 2007 по 2011 год Кемп и Кинг катались под руководством призёров чемпионата мира Дороты и Мариуша Сюдека.

Летом 2011 года дуэт переехал в США для тренировок у Джереми Барретта. Спустя сезон их наставником стал Линдон Джонстон. По состоянию на ноябрь 2010 года пара занимала одиннадцатое место в рейтинге Международного союза конькобежцев.

Кемп обучалась в католической школе Святой Марии в Лейленде (Ланкашир). Во время Олимпийских игр 2010 года обручилась с партнёром по парном катанию Дэвидом Кингом. Свадебная церемония прошла в 2016 году. После завершения соревновательной карьеры они выступают в ледовых шоу.

Результаты

Примечания

Ссылки 

 

Родившиеся в Престоне
Фигуристы Великобритании
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 2010 года
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 2014 года
Чемпионы Великобритании по фигурному катанию